Ansfrid steht für:
 Ansfrid (≈940–1010), Graf in Löwen, Bischof von Utrecht und Mönch, siehe Ansfried
 Ansfrid, langobardischer Herzog des Friaul, siehe Ansfrit (Friaul)